Haferung ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Gottfried Haferung (1713–1759), deutscher lutherischer Theologe
 Johann Kaspar Haferung (auch: Johann Caspar Haferung; 1669–1744), deutscher lutherischer Theologe